nhj – vecchio codice ISO 639-3 della lingua Tlalitzlipa Nahuatl, ritirato per unione con lingua nahuatl Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla (ISO 639-3 nhi)